Хлудово — топоним в России:

 Хлудово — железнодорожная станция (тип населённого пункта) в Моршанском районе Тамбовской области, в 2003 году включена в состав посёлка Хлудовский.
 Хлудово — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Хлудово — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.